Moest ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Moest (1868–1945), deutscher Maler
 Hubert Moest (1877–1953), deutscher Filmregisseur, Schauspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Josef Moest (1873–1914), deutscher Bildhauer
 Karl Friedrich Moest (1838–1923), deutscher Bildhauer
 Richard Moest (1841–1906), deutscher Bildhauer
 Rudolf Moest (1872–1919), deutscher Opernsänger

Siehe auch:
 Mest
 Möst
 Most